Can Ferrater, monument protegit com a bé cultural d'interès local del municipi de Badalona (Barcelonès).
 Biografies:
 Antoni Maria de Ferrater i Bofill, arquitecte i membre del GATCPAC 
 Carles Ferrater i Lambarri (Barcelona, 1944), arquitecte i dissenyador 
 Gabriel Ferrater i Soler (Reus, 1922 - Sant Cugat del Vallès, 1972), escriptor i lingüista català 
 Gabriel Ferrater Pascual (Reus, 1932), enginyer industrial i perit agrícola català 
 Josep Ferrater Mora (Barcelona, 1912 - 1991), filòsof i assagista català 
 Francesc Pérez-Cabrero i Ferrater (Barcelona, 1847 - 1914), compositor de sarsueles i director d'orquestra